Dingwell ist der Familienname folgender Personen:

 Donald B. Dingwell (Donald Bruce Dingwell; * 1958), kanadischer Geowissenschaftler und Hochschullehrer 
 Joyce Dingwell (1908–1997), australische Schriftstellerin